Kummersdorf is een voormalige gemeente in het huidige Brandenburg in Duitsland. Heden is deze plaats een onderdeel van de gemeente Am Mellensee aan het gelijknamige meer ten zuiden van Berlijn. In deze plaats was onder anderen een testgebied van het Duitse leger waar artillerie, pantservoertuigen en raketten werden ontwikkeld. Een bekende persoon die hier een paar jaar gewerkt heeft was Wernher von Braun.

Voormalige gemeente in Duitsland